Il singolare del torneo di tennis Volvo U.S. National Indoor 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Stich che ha battuto in finale Wally Masur 6-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Stefan Edberg (secondo turno)
 Michael Chang (secondo turno)
 Andrej Česnokov (terzo turno)
 Kevin Curren (terzo turno)
 Christo van Rensburg (secondo turno)
 Wally Masur (finale)
 Danie Visser (terzo turno)
 Mikael Pernfors (secondo turno)

 Paul Annacone (secondo turno)
 Paul Chamberlin (terzo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (terzo turno)
 Richey Reneberg (terzo turno)
 Petr Korda (quarti di finale)
 Kelly Evernden (secondo turno)
 Jimmy Arias (terzo turno)
 Darren Cahill (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Volvo U.S. National Indoor 1990